Филипп I может относиться к следующим монархам:

 Филипп I — царь Македонии (VII век до н. э.).
 Филипп I — царь государства Селевкидов (I век до н. э.).
 Филипп I Араб — римский император в 244—249 годах.
 Филипп I — король Франции (1052—1108).
 Филипп I — граф Фландрии (1143—1191).
 Филипп I — маркграф Намюра (1175—1212).
 Филипп I — граф Савойи (1207—1285).
 Филипп I — император Латинской империи (1243—1283).
 Филипп I — король Наварры (1268—1314).
 Филипп I — князь Таранто (1278—1332).
 Филипп I — князь Пьемонта, Ахейи и Мореи (1278—1334).
 Филипп I — герцог Бургундии (1346—1361).
 Филипп I (1368—1429) — граф Нассау-Вейльбурга и Нассау-Саарбрюккена.
 Филипп I — герцог Брабанта (1404—1430).
 Филипп I — митрополит Московский (ум. 1473).
 Филипп — маркграф Хахберг-Заузенберга (1454—1503)
 Филипп I — король Кастилии (1478—1506).
 Филипп I — ландграф Гессена (1504—1567).
 Филипп I — король Португалии (1526—1598).
 Филипп I — герцог Орлеанский (1640—1701).
 Филипп I (1720—1765) — испанский инфант, герцог Пармский, Пьяченцский и Гуасталльский.
 Филипп (род. 1960) — король бельгийцев с 2013 года.